Bérengère Elise Bodin (Fontenay-le-comte, 2 augustus 1980) is een Franse danseres. Ze speelde voor Les Ballets C de la B met Alain Platel.